Edgewood (Califòrnia)
 Edgewood (comtat d'Allegheny), població del Comtat d'Allegheny (Pennsilvània, Estats Units d'Amèrica).
 Edgewood (comtat de Northumberland), concentració de població designada pel cens del Comtat de Northumberland (Pennsilvània, EUA).
 Edgewood (Florida)
 Edgewood (Illinois)
 Edgewood (Indiana)
 Edgewood (Iowa)
 Edgewood (Kentucky)
 Edgewood (Maryland)
 Edgewood (Nou Mèxic)
 Edgewood (Ohio)
 Edgewood (Washington)